George Huang é um personagem fictício da série americana Law & Order: Special Victims Unit. Ele é interpretado por B.D. Wong.

Ligações externas 
 

Personagens de Law & Order: Special Victims Unit
Psiquiatras fictícios